Ophoff ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Kaspar Ophoff (1675–1742), Bürgermeister von Elberfeld
 Markus Große Ophoff (* 1961), deutscher Chemiker